Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2014. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 18. bis 19. Juni 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2014